Hvězda (Góry Izerskie) – szczyt w Czechach, w Górach Izerskich 
 Hvězda (Góry Stołowe) – szczyt w Czechach, w Górach Stołowych 
 Hvězda (przełęcz) – przełęcz w Czechach w Wysokim Jesioniku